LOL <(^^,)> — студійний альбом Басхантера. Альбом вийшов 28 серпня 2006.

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікації

Нагороди

Примітки

Посилання 
 

Музичні альбоми 2006
Basshunter